La péninsule de Wirral, péninsule du nord-ouest de l'Angleterre, entre les rivières Dee et Mersey
 Le district métropolitain de Wirral, district du Merseyside, couvrant la partie nord de la péninsule